Die GRÜN Software Group GmbH ist ein deutsches Softwareunternehmen mit Hauptsitz in Aachen. Das Unternehmen entwickelt Branchensoftware. Schwerpunkt sind Lösungen für Non-Profit-Organisationen, Bildungsanbieter, Handelsunternehmen und Verbundgruppen sowie Verlage und Medienhäuser und betriebswirtschaftliche Software für fokussierte Geschäftsprozesse, unter anderem Personalzeiterfassung. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern als Softwareanbieter für Non-Profit-Organisationen in Deutschland. CEO der Gesellschaft ist der Gründer Oliver Grün.

Geschichte und Entwicklung 
Die heutige Grün Software Group GmbH wurde 1989 von Oliver Grün als Einzelunternehmen gegründet. Kontinuierlich wurde die seitdem programmierte Branchensoftware um weitere Funktionen ergänzt und zu einer ganzheitlichen ERP- und CRM-Software ausgebaut. Weiterhin wurden ergänzende Geschäftsfelder durch Gründung und Übernahmen von neuen Tochterunternehmen aufgebaut, unter anderem durch eine Digitalagentur. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 270 Mitarbeiter an 6 Standorten.

1994 erfolgte die Umgründung zur Grün Software GmbH, ehe 2001 die Umwandlung zur Grün Software AG erfolgte. Im Jahr 2020 erfolgte der Formwechsel in die GRÜN Software Group GmbH.

Produkte 
Die Grün Software Group GmbH bietet Softwarelösungen für folgende Zielgruppen an
 Non-Profit-Organisationen wie Mitglieds- und Spendenorganisationen (Verbände, Vereine, Hilfsorganisationen, Parteien)
 Bildungsanbieter wie Akademien, Seminarveranstalter, Universitäten
 Verlage und Medienunternehmen
 Handelsunternehmen und Verbundgruppen
 Personalabteilungen von Unternehmen und Organisationen

In der Zielgruppe Non-Profit-Organisationen werden nach Angaben des Unternehmens mit seinen Lösungen mehr als 30 Millionen Spender, Mitglieder und Förderer sowie mehr als 1 Milliarde Euro an Spenden- und Beitragsvolumen verwaltet. Damit gehört das Unternehmen nach eigener Angabe zu den Marktführern in Deutschland.

Ergänzend bietet das Unternehmen (teilweise über Tochterunternehmen) weitere Leistungen zur Unterstützung der Digitalisierung für seine Zielgruppen an, dazu gehören
 Rechenzentrumsbetrieb der Softwarelösungen (IT-Outsourcing)
 Business Process Outsourcing als Dienstleistung zur Übernahme der Verwaltungstätigkeit für die Kunden (BPO-Outsourcing)
 Agenturleistungen als Digitalagentur über Tochterunternehmen giftGrün GmbH (Internetseiten, digitale Kommunikation)
 Agenturleistungen als Fundraising Agentur über Tochterunternehmen Grün alpha GmbH (Beratung zum Fundraising für Non-Profit-Organisationen)

Auszeichnungen 
Die Grün Software Group wurde 2020 vom Portal "Die Deutsche Wirtschaft" als Innovator des Jahres ausgezeichnet. Zudem wurde das Unternehmen 2018 von der Oskar-Patzelt-Stiftung mit dem Großen Preis des Mittelstands ausgezeichnet, welcher zu den renommiertesten Wirtschaftspreisen Deutschlands gehört. Zudem wurde das Unternehmen 2012 mit dem European IT Workplace Award  als einer der 25 besten IT-Arbeitgeber ausgezeichnet. Das Tochterunternehmen giftGrün wurde ebenfalls mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem iF Design Award (2018), dem European Excellence Award (2017), dem Politik Award (2016), dem communication design award (2012) oder dem Red Dot Design Award (2011).

Weblinks 
 Website der Grün Software Group GmbH

Einzelnachweise 

Softwarehersteller (Deutschland)
Gegründet 1989
Unternehmen (Aachen)